Матануска (ледник) — ледник в Чугачских горах.
 Матануска (паром)
 Матануска (река) — река на Аляске.

См. также 
 Матануска-Суситна — один из боро Аляски.
 Матануска-Суситна (долина)